Hayti Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hayti Township (Missouri)
 Hayti Township (South Dakota)